Wilke kan syfta på:

 Wilke Adolfsson, svensk glasblåsare och formgivare.  
 Birthe Wilke, dansk sångerska.
 Eva Wilke, svensk skivbolagsledare.
 Georg Wilhelm Wilke, tysk-svensk skogsman. 
 Hannah Wilke, amerikansk målare, skulptör, fotografi och performancekonstnär.
 Kristof Wilke, tysk roddare. 
 Marina Wilke, östtysk roddare.
 4117 Wilke, asteroid.